Кламсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 25 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 89 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 239,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кламсі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кламсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена